Asarjan ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Asarjan (* 1929), armenischer Turner
 Eduard Asarjan (* 1958), sowjetischer Turner

Siehe auch:
 Azarian